Шарон може да се односи на:

 Шарон (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Шарон (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Шарон (Окампо), насеље је у Мексику у савезној држави Тамаулипас

Особе 
 Аријел Шарон, израелски генерал и политичар